YCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cambridge Bay (Nunavut) (Canada)